Сельское поселение Байтуган — муниципальное образование в составе Камышлинского района Самарской области.

Административный центр — село Русский Байтуган.

Административное деление 
В состав сельского поселения входят:
 село Русский Байтуган,
 село Татарский Байтуган,
 село Чувашский Байтуган,
 посёлок Красный Яр.

Примечания

Ссылки 
 Сельские поселения Камышлинского района

Муниципальные образования Камышлинского района
Сельские поселения Самарской области